

Patronyme 

 Amable Dionne (1781-1852), commerçant et homme politique du Bas-Canada ; 
 Claudette Gagnon Dionne (1937-), travailleuse sociale québécoise ;
 Charles Eusèbe Dionne (1846-1925), premier ornithologue québécois reconnu ;
 Deidra Dionne (1982-), skieuse acrobatique canadienne ;
 Georges Dionne (19?-), professeur de sciences économiques québécois ;
 Gérard Dionne (1919-2020), évêque canadien ;
 Gilbert Dionne (1970-), joueur professionnel de hockey sur glace ;
Jean-Claude Dionne (1935-2021), géographe et géomorphologue québécois ;
 Karen Dionne (1953-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Luc Dionne (1960), scénariste et un réalisateur québécois ;
 Ludger Dionne (1888-1962), homme politique fédéral canadien ;
 Louis Dionne (1932-), médecin oncologue, chirurgien et professeur québécois ;
 Marcel Dionne (1951-), joueur de hockey sur glace et un des meilleurs compteurs de la ligue nationale de hockey de son époque ;
 Marcel Dionne (1931-1998), homme politique canadien ;
 Michèle Dionne (1957-), orthopédagogue, conjointe de l'ancien premier ministre du Québec Jean Charest ;
 Mohamed Ben Abdallah Dionne (1959-), homme politique sénégalais ;
 Narcisse-Eutrope Dionne (1848-1917), journaliste, historien, médecin, linguiste et bibliothécaire québécois ;
 René Dionne (1929-2009), critique littéraire et un professeur canadien ; 
 Rita Dionne-Marsolais (1947-), femme politique québécoise ;
 Sœurs Dionne ou les quintuplées Dionne (1934-), premières quintuplées connues à avoir survécu au-delà de la petite enfance.

Prénom 

Dionne est aussi un prénom.

 Dionne Slagter connue sous le nom de OnneDi, actrice néerlandaise.

Toponyme 

 Fosse Dionne, source vauclusienne située à Tonnerre, dans le département français de l'Yonne (89) ;
 Dionne, canton de la région de la Chaudière-Appalaches au Québec ;
 Centre Marcel-Dionne, grand aréna de la région de Drummondville, au Québec. Avec ses 4 000 places, il est en mesure d'accueillir de nombreux amateurs de sports.